Magyarország
 Kecel, város Bács-Kiskun megyében, a Kiskőrösi járásban
 Románia
 Magyarkecel, falu, községközpont Szilágy megyében
 Oláhkecel, falu Szilágy megyében